Stauss ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Stauss (* 1981), färöische Fußballspielerin
 Bernd Stauss (* 1947), deutscher Ökonom
 Erwin Stauss (1917–1985), deutscher Sozialfunktionär
 Frank Stauss (* 1965), deutscher Werbetexter, Politikberater und Autor
 Helmut Stauss (1948–2020), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Karikaturist und Autor
 Konrad Stauss (1943–2016), Ärztlicher Direktor der Psychosomatischen Klinik Bad Grönenbach

Siehe auch:
 Stauß